Usura – in metallurgia, il processo di logoramento, logorio, rimozione di materiale dalla superficie di un solido
Usura – pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali
Usura bancaria – reato previsto dall'Art. 644 del codice penale e della legge 108/96 italiana
U.s.u.r.a. – gruppo musicale italiano